«Кома́нда „А“» () — американский комедийно-приключенческий телевизионный сериал. Впервые был показан 23 января 1983 года на канале NBC. С 1983 по 1987 года было снято 98 эпизодов. Авторы идеи — Стефен Дж. Кэннел и Фрэнк Люпо. Сериал «Команда „А“» трижды номинировался на премию Эмми за музыку (1983, 1984, 1987), а в 1984 году получил награду «Народный выбор» () как лучшая новая программа на телевидении. В том же 1984 году Мистер Ти удостоился премии «Новая звезда» за роль в этом сериале. А в 1985 телесериал победил в категории «Лучший экшн-сюжет» (наградили каскадёра), а также удостоился Эмми за лучшую звукооператорскую работу. В 1986 году «Команду „А“» снова отметили: приз за лучший каскадёрский трюк.

Сюжет 
На дворе — 1972 год. Вьетнам. Группу американских военных обвиняют в преступлении, которого они не совершали, и отдают под трибунал. Под руководством полковника Джона «Ганнибала» Смита (Джордж Пеппард) попавшие под подозрение бойцы совершают побег. Им удаётся скрыться в Лос-Анджелесе, где они формируют спецотряд наёмников — Команду «А». Эта команда отныне помогает людям, попавшим в беду.

В ролях 
 Джордж Пеппард — полковник Джон «Ганнибал» Смит
 Мистер Ти — сержант Боско «Би. Эй» Баракус
 Дирк Бенедикт — лейтенант Темплтон «Красавчик» Пек (В пилотной серии роль исполнил Тим Даниган)
 Дуайт Шультц — капитан «Безумный Вой» Мэрдок
 Джон Эшли — рассказчик
 Мелинда Кулеа — Эмми Аманда Алан
 Ланс Лего — полковник Родерик Деккер
 Карл Франклин — Капитан Крейн
 Эдди Велез — Френки Сантана
 Роберт Вон — генерал Стоквелл
 Марла Хизли — Таня Бейкер
 Джуди Лэдфорд — Карла
 Миллс Уотсон — Страйкер
 Дэниел Дэвис — Филипс
 Рэд Уэст
 Дэнни Уэлс
 Джим Боэк
 Род Страйкер
 Алан Фьюдж
 Халк Хоган
 Джеймс Хонг
 Джон Сэксон
 Бетси Рассел
 Майкл Делано
 Джеффри Льюис
 Брайон Джеймс
 Дин Стоквелл
 Деннис Хейсберт
 Кертвуд Смит
 Уильям Смит — Димитрий Шастакович (серия The A-Team Is Coming, the A-Team Is Coming)
 Джин Шерер — Михаил-Иван Педавич (серия The A-Team Is Coming, the A-Team Is Coming)
 Раиса Данилова — Екатерина Карпова (серия The A-Team Is Coming, the A-Team Is Coming)
 Курт Лоуэнс — Замятин, посол СССР (серия The A-Team Is Coming, the A-Team Is Coming)
 Джон Амос
 Роберт Дэви
 Кристин Медоуз
 Эндрю Дивофф
 Титос Вандис — Папа Котеро

Персонажи 
 Полковник Джон «Ганнибал» Смит — глава, "голова" и командир отряда. Самый умный и находчивый из членов группы. Почти всегда находит способ выкарабкаться из безвыходных ситуаций. Его чувство юмора не знает границ - шутит, даже когда уже очевидно, что "всё пропало".

 Сержант Боско «Д.Н.» ("Дурной Нрав") Баракус — брутальный член команды с грозным видом и угрюмым лицом. Самый сильный и мужественный персонаж. Его основные задачи - раскидать в одиночку несколько противников, прикрывая своих не столь внушительных товарищей, и всегда быть на старте за рулём микроавтобуса Команды - GMC Vandura G-15 . Однако, при всей суровости, панически боится летать.

 Лейтенант Темплтон «Красавчик» Пек — член группы - само обаяние. Обладает двумя основными сверхкачествами: может достать то, что достать в принципе невозможно. А учитывая то, что он буквально очаровывает девушек и женщин, то, частенько пользуется этим для задач Команды.

 Капитан «Безумный Вой» Мэрдок — пилот. Умеет управлять большинством воздушных транспортных средств. Порой ведёт себя как сумасшедший, из-за чего довольно долгое время провёл в психиатрической клинике. Постоянно достаёт Д.Н., но в самой пиковой ситуации всегда берёт себя в руки.

См. также 
 Команда-А (фильм)

Примечания

Ссылки 

 О телесериале «Команда „А“» на сайте телекомпании NBC
 Начальная заставка к телесериалу «Команда „А“» (на немецком языке)
 Трейлер полнометражного фильма «Команда „А“» 2010 года, с русским переводом и описанием

Телесериалы США, запущенные в 1983 году
Драматические телесериалы США
Экшен-телесериалы США
Телесериалы Universal Studios
Программы телеканала NBC
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Лос-Анджелесе
Телесериалы США 1980-х годов
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 1987 году